Messier 38 – gromada otwarta gwiazd
 M38 – amerykański samochód terenowy
 M38 Armored Car – amerykański samochód pancerny